E511 kan syfta på:

 E511 – en europaväg som går från Courtenay till Troyes i Frankrike
 E511 – en livsmedelskemikalie, se Magnesiumklorid